Анцалоне () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1994) — американский футболист.
  (род. 1930) — итальянский политик, спортивный функционер, и предприниматель-строитель.
 Анцалоне, Гленн Аллен (род. 1955) — американский певец, поэт, продюсер и предприниматель.
  (1912—1984) — итальянский писатель.
  (род. 1978) — итальянский футболист.
  (род. 1954) — американский хоккейный тренер.
 Эдвин М. Анцалоне, более известный как   (род. 1959) — американский суперфанат американского футбола.
  (род. 1965) — американский певец.